Honor (Michigan)
 Honor (etyka)
 honor żołnierski
 honor (w brydżu)
 Honor (mitologia)
 Honor (zespół muzyczny)
 Honor – album grupy Honor
 Honor – marka telefonów komórkowych

Osoby i postacie noszące imię Honor 
 Honor Harrington
 Honor Blackman – brytyjska aktorka

Zobacz też 
 Honor Prizzich – film z 1985
 Honor kawalerzysty – film z 1995
 Honor jest wasz Solidarni